Le modèle biogéochimique océanique de la NASA (NOBM) est une représentation tridimensionnelle des processus couplés circulation / biogéochimique / radiatif dans les océans mondiaux. Il a été construit au Bureau de modélisation et d'assimilation mondiale et est en cours de couplage avec les systèmes climatiques du modèle de système d'observation de la Terre Goddard, version 5 (GEOS-5).

Il couvre le domaine de -84 ° à 72 ° de latitude par incréments de 1,25 ° de longitude par 2/3 ° de latitude, y compris uniquement les zones océaniques ouvertes, où la profondeur du fond est supérieure à 200 m. Le modèle biogéochimique contient 4 groupes de phytoplancton, quatre groupes de nutriments, un seul groupe d'herbivores et trois bassins détritiques.

Références 

 "Modélisation". Bureau mondial de modélisation et d'assimilation. Centre de vol spatial Goddard. Récupéré 10/05/2013.
 "Document pour le modèle biogéochimique océanique de la NASA" (PDF). NASA. Récupéré 10/05/2013.

Océanographie